«Four the Record» — четвертий студійний альбом американської кантрі співачки Міранди Ламберт. У США альбом вийшов 1 листопада 2011 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Міранди Ламберт 

Альбоми Міранди Ламберт
Альбоми RCA Records Nashville